Пигари — название населённых пунктов:

Россия 
 Пигари — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Пигари — село в Озинском районе Саратовской области.